Sheridan megye (Észak-Dakota)
 Sheridan megye (Kansas)
 Sheridan megye (Montana)
 Sheridan megye (Nebraska)
 Sheridan megye (Wyoming)